Příjmení Krofta (Kroftová) nese více osobností:

 Alois Krofta (1888–1958) – český architekt, investor a hoteliér
 Kamil Krofta (1876–1945) – český historik, ministr zahraničí
 Jaroslav Krofta (1910–1971) – český právník a politik
 Josef Krofta, více osobností, viz rozcestník
 Ladislav Krofta (* 1967) – český gynekolog a porodník

Česká příjmení